

Aziende 
 Spencer – azienda multinazionale settore emergenza e primo soccorso

Cinema 
 Spencer – film del 2021 diretto da Pablo Larraín

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Spencer – città della Contea di Rowan, Carolina del Nord
 Spencer – città della Contea di McCook, Dakota del Sud
 Spencer – città della Contea di Clark, Idaho
 Spencer – capoluogo della Contea di Owen, Indiana
 Spencer – capoluogo della Contea di Clay, Iowa
 Spencer – città della Contea di Worcester, Massachusetts
 Spencer – township della Contea di Kent, Michigan
 Spencer – villaggio della Contea di Boyd, Nebraska
 Spencer – città della Contea di Tioga, New York
 Spencer – villaggio della Contea di Medina, Ohio
 Spencer – città della Contea di Oklahoma, Oklahoma
 Spencer – capoluogo della Contea di Van Buren, Tennessee
 Spencer – capoluogo della Contea di Roane, Virginia Occidentale
 Spencer – città della Contea di Marathon, Wisconsin

Onomastica
 Spencer – nome proprio di persona inglese

Persone 

 Spencer – famiglia nobile inglese
 Bud Spencer – pseudonimo di Carlo Pedersoli, attore, nuotatore, pallanuotista, sceneggiatore, produttore televisivo, cantante e musicista italiano

Personaggi immaginari 
 Spencer – personaggio della serie televisiva Hallo Spencer
 Spencer – personaggio della serie televisiva Stargate Universe
 Spencer – personaggio della serie di libri The Railway Series

Altro 
 Spencer – fucile a leva

Pagine correlate 
 Spenser